Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Sawrymowicz – polski historyk literatury
 Mateusz Sawrymowicz – polski pływak